Wieża telewizyjna Kamzík – 200-metrowa wieża telewizyjna w Kolibie (dzielnica Nové Mesto), w Bratysławie, stolicy Słowacji. Znajduje się na wysokości 433 m n.p.m. na wzgórzu Kamzík, części Małych Karpat, z widokiem na dużą część miasta. Wieża znajduje się na terytorium Bratysławskiego parku leśnego. Została zbudowana w 1975 roku, zastępując starą wieżę. Wieża została zbudowana według projektu architekta Stanislava Májka, Jakuba Tomašáka, Juraja Kozaka, Milana Juricy i Jána Privitzera.

DVB-TNovinky v celoplošných multiplexoch

Przypisy 

Obiekty budowlane w Bratysławie
Kamzík
Małe Karpaty